Le Diable au corps est un roman de Raymond Radiguet publié en 1923 et adapté plusieurs fois :

 Le Diable au corps, film français de Claude Autant-Lara sorti en 1947 ;
 Le Diable au corps (), film italien de Marco Bellocchio sorti en 1986.

Autres films :
 Le Diable au corps (), film américain de William A. Seiter sorti en 1936 d'après le roman The Moon's Our Home de Faith Baldwin.
 Le Diable au corps, 9 épisode la 3 saison de 

Le Diable au corps, opéra-bouffe de Ernest Blum et Raoul Toché, musique de Romualdo Marenco,création le , théâtre des bouffes parisiens.

Voir aussi